Ez a szócikk tartalmazza a 2019-es US Open (tenisz) férfi páros mérkőzéseit.

A címvédő az amerikai Mike Bryan és Jack Sock páros volt, de ebben az évben nem együtt indultak. Mike Bryan testvérével Bob Bryannel a harmadik körig jutott, míg Jack Sock partnere Jackson Withraw volt, akivel a negyeddöntőben estek ki.

A győzelmet a kolumbiai Juan Sebastián Cabal–Robert Farah páros nyerte, miután a döntőben 6–4, 7–5-re nyertek a spanyol Marcel Granollers és az argentin Horacio Zeballos párosa ellen.
Cabal és Farah ezzel sorban második Grand Slam-tornagyőzelmüket szerezték a wimbledoni győzelmük után.

Kiemelések

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Jegyzetek

Források
A sorsolási tábla és az eredmények

F2